Бодуно́в — фамилия; имеет женскую форму Бодунова.

Известные носители:
 Бодунов, Александр Иванович (1951—2017) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.
 Бодунов, Иван Васильевич (1900—1975) — деятель Рабоче-крестьянской милиции.
 Бодунова, Полута Александровна (1885—1938) — министр правительства Белорусской Народной Республики, секретарь центрального комитета партии белорусских эсеров.

См. также 
 Бодуны — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. 
</noinclude>